Dieu le Père bénissant parmi les anges peut faire référence à plusieurs peintures, sur le sujet de Dieu le Père bénissant depuis les cieux, entouré d'anges, dont :
 Dieu le Père bénissant parmi les anges du Pérugin ;
 Dieu le Père bénissant parmi les anges, la seule partie originale restante du polyptyque de la chartreuse de Pavie du Pérugin ;
 Dieu le Père bénissant parmi les anges, la partie haute du Retable de Vallombrosa du Pérugin ;
 Dieu le Père bénissant parmi les anges de Raphaël, fresque du cul de four d'une chapelle, musée de Narbonne ;
 Dieu le Père bénissant parmi les anges,  le panneau supérieur du retable Colonna de Raphaël ;